HU, código ISO 3166-1 da Hungria
 hu, código ISO 639 da língua húngara
 Hsen Hsu Hu, botânico chinês
 Hu, divindade egípcia

Desambiguações de siglas

ca:Llista de personatges de la mitologia egípcia#H